Die Ströer SE & Co. KGaA ist ein deutscher Außenwerber mit Sitz in Köln. Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt Webseiten und  Werbeträger im Bereich der Außenwerbung vor allem im deutschsprachigen Raum.

Konzept 

Das Unternehmen organisiert Aufstellung, Pflege, Instandhaltung und teilweise Beleuchtung von Werbeflächen, z. B. Großflächen-Plakatwände an Ein- und Ausfallstraßen, in Bahnhöfen usw. oder die vor allem in Innenstadtbereichen befindlichen Litfaßsäulen. Diese Flächen werden von privaten Eigentümern bzw. Kommunen angemietet. Auch Verkehrsmittelwerbung auf oder in Straßenbahnwagen oder Bussen werden als Werbeflächen angeboten.

Für die Aufstellung von Wartehäuschen und anderen Elementen der Stadtmöblierung, z. B. an Straßenbahn- und Bushaltestellen, kassiert das Unternehmen die dort erzielten Werbeeinnahmen. Nach dem gleichen Prinzip betreibt es verglaste und von innen beleuchteten Werbeträger an Straßenkreuzungen, in denen Plakate innerhalb weniger Sekunden automatisch rotieren, City-Light-Poster, öffentliche WCs, Großuhren usw.

Ströer verzeichnete nach eigenen Angaben 2016 einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro im gesamten Digitalsegment.

2004 erfolgte der Kauf von Infoscreen.

Geschichte 
Ab 1963 baute Heinz W. (Heiner) Ströer (1938–2004) das Unternehmen Aussenwerbung Heinz W. Ströer GmbH & Co. KG in Köln auf.

2004 gelang für gut 400 Mio. Euro die Übernahme der 1922 als Deutsche Städte-Reklame GmbH gegründeten Deutsche Städte-Medien GmbH (DSM) und 2005 der Deutschen Eisenbahn-Reklame (DERG, mittlerweile Ströer DERG Media GmbH). Bis dahin hatten dort 28 Großstädte die Anteile des Marktführers gehalten.

Seit Juli 2010 ist die Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, am 20. September 2010 ist sie in den SDAX und am 21. Dezember 2015 in den MDAX aufgenommen worden, zum 24. September 2018 wechselt sie wieder in den SDAX, bevor sie am 22. Juni 2020 erneut in den MDAX aufgenommen wurde. Im November 2011 hatte Ströer die ECE flatmedia GmbH, eine Tochtergesellschaft der ECE und führender Anbieter für digitale Markenkommunikation und Verkaufsförderung in Einkaufszentren, erworben. Im Geschäftsjahr 2011 verbuchte Ströer einen Verlust von 3,6 Mio. Euro und hatte über 330 Mio. Euro Fremdkapital in der Bilanz. Im Juli 2012 verkaufte der Unternehmenserbe Dirk Ströer einen Teil seiner Beteiligung für 10,4 Mio. Euro. Hiermit reduzierte sich sein Anteil um 3,1 Prozentpunkte und der Streubesitz stieg auf 46,5 %.

Am 13. August 2015 gab die Deutsche Telekom bekannt, dass ein Verkauf der Online-Plattform t-online.de und des Digitalvermarkters InteractiveMedia CCSP GmbH an Ströer Media vereinbart sei.

Am 21. April 2016 veröffentlichte Muddy Waters, eine amerikanische Hedgefonds-Gesellschaft, einen Research-Report, der die Geschäfte von Ströer Media heftig kritisierte. In der Folge stürzte der Kurs der im MDAX notierten Aktie um gut 30 % ab. Muddy Waters erklärte wiederum, selbst Leerverkäufe der Ströer-Aktie getätigt und so von dem Einbruch profitiert zu haben, weshalb die Staatsanwaltschaft Frankfurt 2017 ein Ermittlungsverfahren gegen den Hedgefonds eröffnete. Da Muddy Waters gegen Veröffentlichungspflichten verstieß, hatte auch die Bafin eine Untersuchung angekündigt. In einer Stellungnahme kritisierte Ströer das Vorgehen von Muddy Waters scharf.

Im September 2016 übernahm Ströer für 4,5 Mio. Euro die niederländische Versandapotheke Vitalsana und den dazugehörigen – in Baden-Württemberg ansässigen – Pharmagroßhändler ApDG, beides ehemalige Schlecker-Töchter. Das Unternehmen verfolgte damit unter anderem das Ziel, seine Kosmetik-Eigenmarken direkter vertreiben zu können.

Ströer-Gruppe 
Zur Ströer-Gruppe gehören unter anderem:
 blowUP media (Riesenposter-Vermarktung)
 D+S communication center management
 DSM Decaux GmbH
 DSM Deutsche Städte Medien GmbH, Deutschland (seit Anfang 2004)
 ECE Flatmedia GmbH
 Neo Advertising GmbH
 Seeding Alliance GmbH
 Statista (Anteile mehrheitlich – 81,3 % – im Besitz von Ströer seit Dezember 2015)
 StayFriends: am 1. April 2016 hat die Ströer SE & Co. KGaA StayFriends von United Online gekauft. StayFriends ist seitdem Teil der Ströer Content Group.
 Ströer Dialog Group
 Ströer Content Group
 t-online.de
 watson.de. Seit 2019 besteht eine Content-Partnerschaft mit Zeit Online und t-online.de.
 Ströer Media Brands GmbH, Berlin, Torstraße 49
 desired
 GIGA
 familie.de
 kino.de
 mytest
 spieletipps.de
 spielaffe.de
 X-City Marketing Hannover GmbH, Deutschland (gemeinsam mit der üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
 Yieldlove GmbH

Kritik 
In Mainz geriet das Unternehmen 2019 und 2020 wegen der Platzierung von Werbeplakaten in der Nähe von Kindergärten und Schulen in die Kritik. Der Ortsbeirat der SPD kritisierte dabei Verstöße auf Werbeplakaten, die unter anderem Tabakwerbung und sexistische Botschaften zum Inhalt gehabt haben sollen.

Im Wahlkampf 2021 buchte David Bendels Conservare Communications GmbH eine gegen Bündnis 90/Die Grünen gerichtete Kampagne unter anderem auf Plakatflächen des Unternehmens, welche die Partei in Verbindung mit „Wohlstandsvernichtung“, „Klimasozialismus“ und „Ökoterror“ brachte. Ströer wurde für das Annehmen der Kampagne von vielen Seiten kritisiert und verteidigte die Entscheidung damit, dass man keine Zensur vornehme, solange eine Kampagne sich in den rechtlichen Rahmenbedingungen bewege.

Das manager magazin veröffentlichte im Februar 2021 einen kritischen Artikel zu Ströers Entwicklung an der Börse über die Jahre.

Die Börsen-Zeitung kritisierte 2022 in einem Kommentar zu Ströer, dass die 2016 von Muddy Waters aufgezeigten Governance-Probleme zwar in Bezug auf Transparenz und professionellere Gremienbesetzung angegangen worden seien, an anderer Stelle aber weiterhin bestünden. Dies sei an dem auf der Hauptversammlung zu Recht abgeschmetterten Antrag zur Verlängerung längst gewährter Aktienoptionsrechte zu sehen. Des Weiteren wurde kritisiert, dass die gewährte Dividende von 2,25 € in keinem Verhältnis zum Konzernergebnis von 2,16 € pro Aktie stehe und zeigen würde, dass die beiden Großaktionäre Udo Müller und Dirk Ströer primär an die eigenen Taschen denken würden. Angezweifelt wurde ebenfalls die auf der Ströer-Hauptversammlung als Ziel gesetzte 2,5-Milliarden-Euro-Bewertung für die Tochter Statista; diese sei mit 100 Millionen Umsatz und mit daraus resultierendem wahrscheinlich sehr kleinen Gewinn vermessen. Fraglich sei laut Börsen-Zeitung auch die von Udo Müller auf der Ströer-Hauptversammlung gemachte Ankündigung, für Statista bis 2025 20–30 % Erlöswachstum jährlich erzielen zu wollen.

Weblinks 

 Website der Ströer SE & Co. KGaA

Einzelnachweise 

Werbevermarkter
Außenwerbung
Medienunternehmen (Köln)
Unternehmen im MDAX
Gegründet 1990
Unternehmen im GEX